Grandisonia – rodzaj płaza beznogiego z rodziny Indotyphlidae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Seszelach.

Systematyka

Etymologia 
Grandisonia: Alice Georgie Cruikshank Grandison (ur. 1927), brytyjska herpetolożka.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Grandisonia alternans 
 Grandisonia larvata 
 Grandisonia sechellensis

Przypisy 

Indotyphlidae